Владимир Васильевич Друщиц () — советский учёный-палеонтолог и стратиграф, специалист в области палеонтологии мезозоя и ископаемым головоногим моллюскам аммонитам, профессор кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ (1964), доктор геолого-минералогических наук (1963), председатель Меловой комиссии Межведомственного стратиграфического комитета СССР. Соавтор одного из томов справочника-руководства «Основы палеонтологии», удостоенного в 1966 году Ленинской премии. В 1977 году за свой учебник «Палеонтология беспозвоночных» (1974) удостоен Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 5  или 6  октября 1916 в городе Режица Витебской губернии Российской империи (ныне Резекне, Латвия). 

Обучался на геологическом отделении архитектурного техникума в Минске (окончил в 1934 году) и на географическом (впоследствии геолого-почвенном) факультете Московского университета (окончил 24 июня 1941 года). 

В годы Великой Отечественной войны был добровольцем в составе народного ополчения, оборонял Ельню, Вязьму и Москву. При выходе из окружения в 1942 году попал в плен, поэтому оставлен в военной миссии по репатриации бывших военнопленных.

После войны работал геологом в Северо-Восточном геологическом управлении. 

С 1947 года работал на кафедре палеонтологии геологического факультета МГУ, где под руководством академика Юрия Александровича Орлова прошел путь от лаборанта до профессора.

Умер 19 октября 1983 года в Москве, похоронен на Хованском кладбище.

Научные труды 
Опубликовал около 200 работ, в том числе ряд крупных монографий и учебников. Автор учебников и учебных пособий: «Палеоботанический атлас» (1961, совместно с Т. А. Якубовской), «Палеонтология» (1962, 1971, совместно с О. П. Обручевой), «Палеонтология беспозвоночных» (1974; в 1976 году учебник удостоен Государственной премии).

 Друщиц В. В. (1956) Нижнемеловые аммониты Крыма и Северного Кавказа. М.: Изд.-во Моск. Унив. 149 с.
 Атлас нижнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма (ред. В. В. Друщиц, М. П. Кудрявцев) / Тр. ВНИИГаз. М.: Гос. науч.-техн. изд-во нефт. и горно-топл. лит-ры, 1960. 702 с.
 «Основы палеонтологии. Том 6. Моллюски — головоногие. Ч. II: аммоноидеи (цератиты, аммониты), внутреннераковинные» (ред. Н. П. Луппова, В. В. Друщиц) / Госгеоиздат СССР, 1958. 362 с.
 Друщиц В. В. (1962) О границе между готеривским и барремским ярусами // Доклады Академии наук СССР. Том 147, № 4. С. 900—903.
 Друщиц В. В. (1963) Биостратиграфия и аммониты нижнего мела Крыма и Северного Кавказа // Автореф. дисс. докт. геол.-мин. наук. 54 с.
 Друщиц В. В. (1963) О стратиграфическом положении колхидитовых слоев — зоны Colchidites securiformis // Доклады Академии наук СССР. Том 152. № 6. С. 1428—1431.
 Друщиц В. В., Михайлова И. А. (1966) Биостратиграфия нижнего мела Северного Кавказа. М.: Изд-во МГУ. 189 с.
 Друщиц В. В., Зевина Г. Б. (1969) Новые представители усоногих раков из нижнемеловых отложений Северного Кавказа // Палеонтологический журнал. № 2. С.73—85.
 Друщиц В. В., Михайлова И. А. (1973) О систематическом положении тетрагонитид (Lytoceratida, Ammonoidea) // Доклады Академии наук СССР. Т.209, № 4. C.953—955.
 Друщиц В. В., Михайлова И. А. (1974) К систематике нижнемеловых аммонитов // Палеонтологический журнал. № 4. С.32—44.

Членство в организациях 
 председатель Меловой комиссии Межведомственного стратиграфического комитета СССР.
 председатель Ученого совета при геологическом факультете МГУ по специальности «палеонтология и стратиграфия»
 член Экспертного совета ВАК СССР (1976—1983)
 член Национального комитета биологов СССР
 член Научного совета АН СССР по проблеме «Пути и закономерности развития животных и растительных организмов» (возглавлял секции по головоногим моллюскам и по подготовке кадров палеонтологов)
 член Методического совета геологического факультета МГУ
 член Всесоюзного палеонтологического общества
 член Московского общества испытателей природы
 член редколлегии издательства «Недра»
 член журнала «Вестник Московского университета. Серия Геология»

Награды 
 Государственная премия СССР (1977)
 пять медалей СССР
 «Отличник геологической службы» Министерства геологии СССР

Примечания

Ссылки 
 
 
 Библиография 

Палеонтологи СССР
Палеонтологи XX века
Геологи СССР
Геологи XX века
Похороненные на Хованском кладбище